Longjingthee, groene theevariant
Longjing (stad), arrondissementstad in de Chinese provincie Jilin